Бромат аммония — неорганическое соединение, 
соль аммония и бромноватой кислоты с формулой NHBrO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
очень взрывоопасен.

Получение 
 Сливание холодных растворов хлорида аммония и бромата натрия:

Физические свойства 
Бромат аммония образует бесцветные кристаллы,
растворимые в воде, 
плохо растворим в этаноле.

Очень взрывоопасен, даже под слоем раствора.